Arabi puede referirse a:

Ibn Arabi (1165-1240), un místico y filósofo musulmán;
Arabi, un pueblo ubicado en el condado de Crisp en Georgia, Estados Unidos;
Arabi, un lugar designado por el censo en la parroquia de St. Bernard en Luisiana, Estados Unidos;
Arabi, una de las islas de Arabia Saudita.